RPM är en förkortning som kan betyda flera saker.

Revolutions Per Minute vilket på svenska motsvarar varv per minut och förkortas rpm.
 Revolutions Per Minute (Rise Against-album), ett album av Rise Against.
 Revolutions Per Minute (Skid Row-album), ett album av Skid Row
Red Hat Package Manager, ett program som sköter installation/borttagning av programpaket i Red Hat Linux, men förekommer ibland även i andra Linux-distributioner.
RPM (tidning) åren 1964–2000